Grundy ist die Bezeichnung:

 eines Unternehmens UFA Show
 des Unternehmens UFA Serial Drama
 einer Stadt im US-Bundesstaat Virginia, siehe Grundy (Virginia)

Grundy ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Grundy (1923–1993), britischer Fernsehmoderator
 Emily Grundy (* 1955), britische Demografin
 Felix Grundy (1777–1840), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 George Beardoe Grundy 1861–1948, britischer klassischer Philologe
 Joseph R. Grundy (1863–1961), US-amerikanischer Politiker
 Rickey Grundy († 2015), US-amerikanischer Gospel-Sänger, Songwriter und Chorleiter
 Patrick Michael Grundy (1917–1959), britischer Mathematiker
 Reg Grundy (1923–2016), australischer Film- und Fernsehproduzent
 Rueben Grundy, amerikanischer Schauspieler
 Stephan Grundy (1967–2021), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:

 Grundy County